André Göransson e Christopher Rungkat erano i detentori del titolo ma hanno deciso di non difendere il titolo.

In finale Rohan Bopanna e Ramkumar Ramanathan hanno sconfitto Luke Saville e John-Patrick Smith con il punteggio di 6-7(10-12), 6-3, [10-6].

Teste di serie 

  Luke Saville /  John-Patrick Smith (finale)
  Rohan Bopanna /  Ramkumar Ramanathan (campioni)

  Szymon Walków /  Jan Zieliński (primo turno) 
  Marc Polmans /  Matt Reid (primo turno)

Wildcard 

  Yuki Bhambri /  Divij Sharan (primo turno)

  Arjun Kadhe /  Purav Raja (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Maharashtra Open 2022